Заря́ — посёлок в Левокумском муниципальном округе Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 202 км.

Расстояние до районного центра: 11 км.

История 
Дата основания: 30-е гг. XIX века.

До 18 октября 1990 года посёлок входил в Бургун-Маджарский сельсовет. 18 октября 1990 года Президиум Ставропольского краевого Совета народных депутатов решил «Образовать в Левокумском районе Заринский сельсовет с центром в посёлке Заря, включив в его состав посёлок Заря и хутор Первомайский, выделенные из Бургун-Маджарского сельсовета этого же района».

До 16 марта 2020 года посёлок был административным центром упразднённого Заринского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (94 %).

Инфраструктура 
 Социально-культурный центр
 Физкультурно-оздоровительный комплекс
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Детский сад № 19. Открыт 27 сентября 1985 года
 Средняя общеобразовательная школа № 6
 ЗАО «Заря». Образовано как винсовхоз «Заря» 1 февраля 1960 года.

Кладбище 
К югу от посёлка расположено общественное открытое кладбище площадью 20 000 м².

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Левокумского района
Населённые пункты, основанные в XIX веке